

Починки — присілок, Богородський міський округ, Московська область
 Починки — село, Великоберезниківський район, Мордовія
 Починки — присілок, Юкаменський район, Удмуртія

Див. також 
 Починок (значення)